Microfarad, een eenheid voor de capaciteit van een condensator
 Microformat, een webgebaseerd gegevensformaat

Zie ook 
 MF (doorverwijspagina)